Do soutěže čtyřhry juniorek na newyorském grandslamu US Open 2015 nastoupilo třicet dva párů.
Obhájcem titulu byl turecko-švýcarský pár İpek Soyluová a Jil Teichmannová, jehož členky do soutěže nezasáhly.

Soutěž vyhrála nenasazená dvojice, tvořená 17letou Slovenkou Viktórií Kužmovou a také 17letou Ruskou Aleksandrou Pospělovovou, které ve finále přehrály ruský pár Anna Kalinská a Anastasia Potapovová po dvousetovém průběhu 7–5 a 6–2. Obě vítězky si tak připsaly premiérovou grandslamovou trofej.

Nasazené páry 
  Charlotte Robillardová-Milletteová /  Katie Swanová (1. kolo, odstoupily)
  Dalma Gálfiová /  Fanny Stollárová (1. kolo)
  Věra Lapková /  Tereza Mihalíková (2. kolo)
  Anna Blinkovová /  Olesja Pervušinová (čtvrtfinále)
  Francesca Di Lorenzová /  Luisa Stefaniová (semifinále)
  Michaela Gordonová /  Claire Liuová (1. kolo, odstoupily)
  Čihiro Muramacuová /  Čeng Wu-šuang (1. kolo)
  Usue Maitane Arconadová /  Maia Lumsdenová (čtvrtfinále)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

US Open 2015
Juniorský tenis v roce 2015